Такмичење у бацању диска у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 7. и 8. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016, бранио је Пјотр Малаховски из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовао је 26 такмичара из 17 земаља..

  Неутрални атлетичари (1)
  Аустрија  (1)
  Естонија  (2)
  Исланд  (1)
  Италија (3)
  Кипар (1)
  Литванија (1)
  Мађарска (2)
  Немачка (3)
  Норвешка  (1)
  Пољска (2)
  Румунија (1)
  Украјина (1)
  Француска (1)
  Холандија (1)
  Шведска (3)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских бацача диска 2018. године до почетка такмичења (8. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+0)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 26 такмичара подељено је у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 64,00 м (КВ), коју су пребацила 5 такмичара, а осталих 7 се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв).,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Бацање диска на Европском првенству у атлетици на отвореном